Resultados das 500 Milhas de Indianápolis de 1911, no circuito de Indianapolis na terça-feira, 30 de Maio de 1911.

1911
Indianapolis 500
Desporto nos Estados Unidos em 1911